May Craig kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 May Craig, Portlethen, klippa, Skottland, Aberdeenshire, 
 May Craig, Newtonhill, klippa, Skottland, Aberdeenshire,